«Белые Журавли» — мемориальный комплекс памяти павших защитников родины в войну 1941—1945 года, создан по мотивам песни «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. Архитектор монумента — Гаджи Ганиев.

На памятнике указано, что 1340 гунибцев не вернулись с войны

Находится в Парке Победы имени Расула Гамзатова в селе (ауле) Гуниб в Дагестане.

История 
Воздвигнут по инициативе секретаря Гунибского РК КПСС Гаджи Инчилова

Памятник был торжественно открыт в 1986 году. В церемонии открытия приняли участие авторы песни «Журавли»: поэт Расул Гамзатов, переводчик на русский язык Наум Гребнев и композитор Ян Френкель.

Памятник в Гунибе стал самым известным в Дагестане памятником на эту тему, хотя первым был махачкалинский. Всего возведено несколько десятков памятников с символикой гамзатовских «Журавлей» в разных городах, в том числе и за рубежом.

Примечания

Ссылки 
 «Белые журавли» в с. Гуниб

Белые журавли
Памятники Великой Отечественной войны в России
Гуниб
Здания и сооружения, построенные в 1986 году в России
1986 год в Дагестане